Хоббс () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Хоббс, Билл (1949—2020) — американский гребец.
 Хоббс, Джек (род. 1988) — английский футболист, центральный защитник.
 Хоббс, Карлтон (1898—1978) — британский актёр.
 Хоббс, Франклин (род. 1947) — американский гребец и бизнесмен.
 Хоббс, Челси (род. 1984) — канадская киноактриса.

Топоним 
 Хоббс — город в штате Нью-Мексико в США.